Marc-Andrea Hüsler e Kamil Majchrzak erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Treat Conrad Huey e Max Schnur hanno sconfitto Dustin Brown e Julian Lenz con il punteggio di 7-6(8-6), 6-4.

Teste di serie 

  Treat Conrad Huey /  Max Schnur (campioni)
  Fabian Fallert /  Hendrik Jebens (quarti di finale)

  Artem Sitak /  Sem Verbeek (semifinale) 
  Victor Vlad Cornea /  Andrew Paulson (semifinale)

Wildcard 

  Tim Sandkaulen /  Henri Squire (quarti di finale)

  Nicola Kuhn /  Rudolf Molleker (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hamburg Challenger 2022